Palingeneza może oznaczać:
 palingeneza światów – koncepcja filozoficzna,
 inaczej reinkarnacja,
 w teorii Ernsta Haeckla – występowanie u zarodka cech zanikłych u dorosłych osobników, odpowiadających kolejnym etapom filogenezy danego taksonu,
 palingeneza – proces geologiczny,
 Palingeneza – poemat historiozoficzny Antoniego Langego.
 Palingeneza anno domini 2011 – utwór muzyczny oparty na tekście i partyturze Jarosława Pijarowskiego
 Palingeneza – tytuł książki Romana Bugaja